Konrad Reeder (né le  à Vanderhoof, Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canado-américain de hockey sur glace.

Carrière en club
Après quelques saisons à l'université d'État de Saint Cloud, il se joint aux Eagles du Colorado de la Ligue centrale de hockey avec lesquels il ne joua que deux parties. Il rejoint alors les rangs des Scorpions du Nouveau-Mexique, équipe avec laquelle il évolue toujours aujourd'hui.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2000-2001||Storm de Tri-City||USHL||54||34||24||58||77||7||1||5||6||4
|-
|2001-2002||Storm de Tri-City||USHL||55||26||23||49||59||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||Huskies de l'université d'État de Saint Cloud||NCAA||17||1||1||2||4||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Huskies de St. Cloud State||NCAA||28||4||6||10||4||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Huskies de St. Cloud State||NCAA||18||2||0||2||10||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Huskies de St. Cloud State||NCAA||39||11||16||27||20||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2006-2007||Eagles du Colorado||LCH||2||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|Scorpions du Nouveau-Mexique||LCH||43||17||21||38||22||18||11||17||28||4
|-
|2007-2008||Scorpions du Nouveau-Mexique||LCH||64||41||67||108||44||5||5||8||13||14
|-
|2008-2009||Frederikshavn White Hawks||AL Bank ligaen||3||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Eagles du Colorado||LCH||63||31||39||70||36||15||5||6||11||27
|-
|2009-2010||Sundogs de l'Arizona||LCH||64||25||30||55||58||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Starbulls Rosenheim||2. Bundesliga||24||5||7||12||10||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Rush de Rapid City||LCH||33||16||26||42||27||15||5||10||15||8
|-
|2011-2012||Rush de Rapid City||LCH||65||37||45||87||37||6||2||3||5||10
|-
|2012-2013 || HC Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus||25||19||16||35||18||8||3||6||9||8
|-
|2013-2014||Rush de Rapid City||LCH||55||34||36||70||35||7||0||3||3||6

Trophées et honneurs personnels 
2008-2009 : participe au Match des étoiles de la Ligue centrale de hockey

Notes et références 

Naissance en novembre 1981
Naissance dans le district régional de Bulkley-Nechako
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Saint Cloud State
Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
Joueur des Scorpions du Nouveau-Mexique
Joueur du Frederikshavn IK
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Attaquant de hockey sur glace